Dinsdale est la plus à l’ouest des banlieues de la cité d’Hamilton située dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation

Municipalités limitrophes

Situation 
Elle est localisée autour des crêtes basses, dont certaines ont une bonne vue vers l’ouest à partir de terrains de fermes très ouverts .
Il y a un grand terrain de sports et un complexe de magasins avec un supermarché, des échoppes ainsi que la bibliothèque de Dinsdale qui est une branche de la . 

L’église de la communauté de West Hamilton est en fait localisée dans la banlieue.

Toponymie 
Appelée à l’origine «Frankton West», elle fut renommée en  d’après Thomas Dinsdale, mais en fait la banlieue de Dinsdale grandit rapidement surtout dans les années 1960

Population 
En 2013, lors du recensement de 2013 en Nouvelle-Zélande, «Dinsdale Nord» avait une population de  et «Dinsdale South»  de .
En 2018, «Dinsdale Nord» avait  et « Dinsdale sud» .

Voisinage 
L’  peut être atteint via .

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande
 Liste des banlieues d’Hamilton (Nouvelle-Zélande)

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande

Hamilton
Waikato